1990 Голяма награда на Италия е 41-вото за Голямата награда на Италия и 12-и кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 9 септември 1990 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия